Associé, in der weiblichen Schreibweise associée, steht für:

 Associé, Teilhaber eines Unternehmens, siehe Kompagnon und Gesellschafter
 Commune associée, seit 1971 in Frankreich bestehende Form der Verwaltungsgliederung